Fotbollsallsvenskan 2005 spelades 9 april–23 oktober 2005, och vanns av Djurgårdens IF.

Upplägg
Serien omfattade 26 omgångar. Lag 12: nedflyttningskval. Lag 13-14: nedflyttning. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2006 

Gais till Allsvenskan 2006.

Statistik

Skytteligan

Publiksiffror 
 Publiksnitt: 8 642

Högsta publiksiffror 
 33 622: IFK Göteborg–Örgryte IS 3–0, Ullevi den 24 maj 2005
 27 108: Djurgårdens IF–Hammarby IF 2–2, Råsunda den 4 augusti 2005
 26 504: Malmö FF–IFK Göteborg 1–2, Malmö Stadion den 10 april 2005
 25 843: Örgryte IS–IFK Göteborg 1–2, Ullevi den 29 augusti 2005
 25 438: IFK Göteborg–Djurgårdens IF 1–3, Ullevi den 19 september 2005

Publiksnitt per lag 
 15 961: Malmö FF
 14 075: Djurgårdens IF
 12 721: IFK Göteborg
 11 466: Helsingborgs IF
 11 450: Hammarby IF
 10 745: IF Elfsborg
 7 124: Halmstads BK
 6 228: Örgryte IS
 5 936: Kalmar FF
 5 828: GIF Sundsvall
 5 729: Gefle IF
 5 660: Landskrona BoIS
 4 198: BK Häcken
 3 859: Assyriska FF

Svenska mästarna 

 Tränare: Kjell Jonevret

MV = målvakt.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

RSSSF - Sweden 2005

2005 i Sverige
2005
Fotbollssäsongen 2005